«Финикс Санз» () — американская профессиональная баскетбольная команда, располагающаяся в Финиксе, штат Аризона.

Таблица символов

Сезоны

Статистика за все время

Примечания

Ссылки 

Phoenix Suns Franchise Index

Финикс Санз
Финикс Санз